Braddock bezeichnet:

Orte im Vereinigten Königreich:
 Braddock (Cornwall)

in den Vereinigten Staaten:
 Braddock (Maryland)
 Braddock (New Jersey)
 Braddock (North Dakota)
 Braddock (Pennsylvania)
 Braddock (Virginia)
 Braddock Hills (Pennsylvania)

Personen:
 Edward Braddock, (1695?–1755), britischer General
 Jim Braddock (1905–1974), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch
 Braddock Heights
 Braddock – Missing in Action 3
 Braddock Peak
 Braddock-Syndrom
 Braddock-Carey-Syndrom (Mikrodeletionssyndrom 21q22)
 Operation Braddock